Столбище — топоним:
 Населённые пункты
 Столбище — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Столбище — село в Дмитровском районе Орловской области.
 Столбище — село в Лаишевском районе Республики Татарстан.

 Озеро
Столбище — озеро в Лаишевском районе Татарстана.

См. также